Rosularia är ett släkte av fetbladsväxter. Rosularia ingår i familjen fetbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fetbladsväxter
Rosularia